Феофанов Борис Олексійович (1925—2017) — генерал-лейтенант РА.
 Феофанов Василь Григорович (1914—1944) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Феофанов Євген Іванович (* 1937) — радянський боксер; бронзовий призер Олімпійських ігор-1960.
 Феофанов Лев Петрович (1922—1980) — лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1980).

Жінки 
 Феофанова